Maurer (în , din limba germană) este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Christian Maurer (n. 1939), actor, regizor, libretist, traducător și scriitor de limba germană sas din România
 Georg Maurer (1907-1971), poet, eseist și traducător german din Transilvania
 Ion Gheorghe Maurer (1902-2000), politician comunist român
 Jacob Maurer (1737-1780), pictor neerlandez de origine elvețiană